Землетрясение магнитудой 7,6 произошло 23 июля 2010 года в 22:51:11 (UTC) в заливе Моро, у побережья острова Минданао (Филиппины), в 61,3 км к западу от города Бантогон (регион СОККСКСАРХЕН). Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 578,0 километров. Интенсивность землетрясения составила IV по шкале Меркалли.

Землетрясение ощущалось в: Генерал-Сантос, Давао, , , , , , Кагаяне-де-Оро, Дипологе, , , , ,  и других населённых пунктах Минданао. Подземные толчки ощущались также в Себу, , Таклобане, Макати, , Маниле, , Баколоде, , Илоило. Землетрясение ощущалось также на острове Тернате (Индонезия) и в Тайнане (Тайвань). В результате землетрясения сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Форшок 
За 43 минуты до основного землетрясения, 23 июля 2010 года, в 22:08:11 UTC произошёл форшок магнитудой 7,3. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 607,1 км. Эпицентр землетрясения был расположен в 68,2 км к западу от Автономного региона в Мусульманском Минданао.

Это землетрясение ощущалось в: Бутуан, Кагаян-де-Оро, Котабато, Генерал-Сантос, , Сокорро, Суригао, , Алабель, Давао, , , , Бохоль, Лейте, Манила и на острове Тернате (Индонезия). Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Афтершоки 
После основного сейсмического удара последовало несколько афтершоков, магнитудой до 7,5.

Первый из них, магнитудой 7,5 на глубине 640,6 км, произошёл через 24 минуты после основного землетрясения, 23.07.2010 года в 23:15:10 UTC. Эпицентр находился в 73,2 км к югу от полуострова Замбоанга. Подземные толчки ощущались в: Генерал-Сантос, Лингиг, Кагаян-де-Оро, Котабато, Давао, Диполог, Кидапаван, , , Думагете, на острове Панай в  и Сан-Хосе (провинция Антике), в , , Антиполо, Легаспи, Маниле, Себу, Таклобане. Очевидцы сообщали о землетрясении на островах: Себу, Лейте, Лусон, Минданао, Миндоро, Негрос, Панай, Самар. Сообщения о землетрясении поступали с острова Тернате (Индонезия) и из Бандар-Сери-Бегаван (Бруней).

24 июля 2010 года в 05:35:01 UTC последовал афтершок магнитудой 6,6. Его эпицентр находился в 63,4 км к западу-юго-западу от города Сангай в провинции СОККСКСАРХЕН.

29 июля 2010 года в 07:31:56 UTC произошёл афтершок магнитудой 6,6. Эпицентр находился в 89,7 км к западу от города Бантогон.

Тектонические условия региона 
Землетрясение магнитудой 7,6, произошедшее 23 июля 2010 года в 22:51:11 UTC в заливе Моро к югу от Минданао, было вторым из трёх землетрясений магнитудой 7+, произошедших за период чуть более часа (после землетрясения с магнитудой 7,3 в 22:08 UTC, а также до события магнитудой 7,5 в 23:15 UTC). Каждое из этих землетрясений было результатом глубокого обыкновенного сброса в пределах наклонной сейсмической зоны, где микроплита Молуккского моря погружается под бассейн моря Сулавеси.

Северо-восточная Индонезия и южные Филиппины характеризуются сложной тектоникой, в которой движения многочисленных небольших плит обеспечивают крупномасштабную конвергенцию между Филиппинской и Зондской плитой. Филиппинская плита движется с запада на северо-запад относительно Зондской плиты со скоростью 60—110 мм/год. В районе эпицентра землетрясений 23 июля 2010 года происходит дуговое столкновение между  и Филиппинской плитой, с вклиненной между ними микроплитой Молуккского моря, которая проходит под ними (с востока на запад) и образует сейсмическую зону в форме буквы П. В районе землетрясения 23 июля 2010 года вершина микроплиты Молуккского моря находится на глубине около 150 км. Сейсмичность в пределах этой микроплиты активна на глубинах от 260 км на востоке и 650 км на западе. Тектоническая обстановка в этом регионе уникальна тем, что является единственным глобальным примером активного дугового столкновения, поглощающего океанический бассейн посредством субдукции в двух направлениях.

События 23 июля произошли в результате высвобождения накопленной энергии упругой деформации пород, вызванных медленной деформацией плиты Молуккского моря на большой глубине, при этом оно не связано с взаимодействием менее глубоких перекрывающих плит Сангихе и Филиппинского моря. Моделирование фокального механизма землетрясения показывает, что землетрясение было внутриплитным.

Землетрясения с фокусной глубиной более 300 км обычно называют «глубокофокусными» землетрясениями. Такие землетрясения наносят меньший ущерб на поверхности земли над их очагами, чем землетрясения с аналогичной магнитудой, но расположенные ближе к поверхности. Однако крупные глубокофокусные землетрясения могут ощущаться на большом расстоянии от их эпицентров. Самым большим зарегистрированным глубокофокусным землетрясением до этих землетрясений в июле 2010 года было событие магнитудой 8,2, которое произошло на глубине 630 км в пределах субдуцированной плиты Наска под Южной Америкой около северной границы Боливии в 1994 году. С тех пор произошло более крупное землетрясение, магнитудой 8,3, которое произошло на глубине 600 км в пределах субдуцированной Тихоокеанской плиты у берегов Охотского моря на северо-востоке России в 2013 году. Землетрясение в Охотском море ощущалось по всей Азии, вплоть до Москвы, а также вдоль западного побережья Соединенных Штатов. Боливийское глубокофокусное землетрясение с магнитудой 8,2 в 1994 году ощущалось людьми в Северной Америке на большом расстоянии от эпицентра.

За прошедшее столетие во всем мире произошло 80 землетрясений с магнитудой более 7; четыре из них были расположены в том же регионе, что и события 23 июля 2010 года. Крупнейшим из предшествующих на этих глубинах было землетрясение с магнитудой 7,3 в марте 1983 года, менее чем в 200 км к северу и на 10–60 км глубже, чем события 23 июля, без каких-либо связанных с этим жертв и разрушений.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Землетрясения на Филиппинах
Моро
Стихийные бедствия на Филиппинах 2010 года
Июль 2010 года
События 23 июля
2010 год на Филиппинах